Кронк (Cronk, Kronk) — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1973) — американский кинорежиссёр.
 Кронк, Гэри (род. 1956) — американский астроном-любитель.
  (1890—1964) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Ричмонд».
  (род. 1984) — австралийская софтболистка, бронзовая медалистка летних Олимпийских игр (2008).
  (род. 1961) — британский и канадский ботаник, профессор Университета Британской Колумбии (с 2002).
 Кронк, Клара Виола (более известна как Клер Виндзор; 1892—1972) — американская актриса немого кино.
  (род. 1983) — австралийский игрок в регбилиг, обладатель Кубка мира (2013, 2017).
 Кронк, Леонхард Антонович (1932—2014) — советский и эстонский ткач, Герой Социалистического Труда.
  (род. 1954) — австралийский теннисист, финалист Открытого чемпионата США (1976) и Открытого чемпионата Австралии (1978, 1979) в парах.
  (род. 1980) — австралийский игрок в хоккей на траве, чемпионка Игр Содружества (2006, 2010).
  (1800—1905) — американский солдат и сапожник, последний ветеран Англо-американской войны 1812—1815 гг.
  (род. 1936) — британский гребец, участник летних Олимпийских игр (1960).
  (1918—2020) — американский дипломат, посол США в Сингапуре (1972—1975).

См. также